Andros kan syfta på:
Andros – Varumärke och firmanamn för Ab Andrée och Rosenqvist Oy

Bahamas 

 Andros Island, öar, Central Andros District,

Grekland 

 Andros, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Andros (perifereiakí enótita) – en regiondel 
 Dimos Andros, kommun, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Andros (stad) – en ort